Grupp D i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 16 och 25 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 7

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 7
|bild     = 
|datum    = 16 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Volksparkstadion
|spelplats= Hamburg
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 8

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 8
|bild     = 
|datum    = 17 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Merkur Spiel-Arena
|spelplats= Düsseldorf
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 19

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 19
|bild     = 
|datum    = 21 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Berlin
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 20

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 20
|bild     = 
|datum    = 21 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Red Bull Arena
|spelplats= Leipzig
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 31

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 31
|bild     = 
|datum    = 25 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Berlin
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 32

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 32
|bild     = 
|datum    = 25 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Westfalenstadion
|spelplats= Dortmund
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp D